Ма́тусов () — село в Звенигородском районе Черкасской области Украины, в 13 километрах на северо-восток от районного центра города Шпола.

История 

Некоторое время входило во владения князя Г. А. Потёмкина, от которого перешло к родственнику его, генералу Николаю Высоцкому. В 1811 году село было продано генералу-майору Алексею Петровичу Орлову, от которого перешло к его сыну генералу-лейтенанту Ивану Алексеевичу Орлову. Было резиденцией владельца, откуда велось управление его имениями.

В селе имелись церкви Вознесенская и Дмитриевская. Первая — каменная, построена в 1818 году А. П. Орловым на месте существовавшей прежде деревянной (проект церкви приписывается архитектору Андрею Меленскому). Вторая — деревянная, построена прихожанами в 1762 году.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь племенного завода и сахарного завода.

В марте 1996 года было возбуждено дело о банкротстве сахарного завода (в июне 2001 года завод был признан банкротом и началась процедура его ликвидации).

По переписи 2001 года население составляло 4507 человек.

Достопримечательности

Известные жители 
2 июля 1925 года здесь родилась Ольга Арсеньевна Олейник — известный учёный-математик, профессор механико-математического факультета МГУ, академик РАН

Местный совет 
20630, Черкасская обл., Звенигородский р-н, с. Матусов, ул. Кравченка

Примечания

Ссылки 
 Матусов на сайте Верховной рады Украины
 Матусов. Черкасская область, Шполянский район
 
 

Населённые пункты Шполянского района